A Német Lovagrend nagymestereinek listája a következő:

A szentföldi évek alatt

A velencei évek alatt

A poroszországi évek alatt

A németországi évek alatt

Az újjászületést követően

 

Államfők
Németlovagrend